Risto Jalo, finski hokejist, * 18. julij 1962, Humppila, Finska.

Jalo v finski ligi večino kariere igral za klub Ilves Tampere, skupno dvanajst sezon, v katerih je v sezoni 1984/85 osvojil naslov finskega državnega prvaka. Leta 1981 je bil kot 131. izbran na NHL naboru s strani kluba Washington Capitals, v ligi NHL pa je zaigral za Edmonton Oilerse v sezoni 1985/86, toda le na petih tekmah. Igral je še za klube KooVee Tampere in HPK Hämeenlinna v finski ligi, HC Vita Hästen v švedski 2. ligi ter SHC Fassa v italijanski ligi. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1984, kjer je osvojil šesto mesto, in štirih svetovnih prvenstvih.

Leta 2004 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu Ilves Tampere so upokojili njegov dres s številko 13.

Pregled kariere

|-
| Koo-Vee Tampere
| Finska liga
| 79/80
|
| 32
| 13
| 10
| 23
|
| 16
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 80/81
|
| 16
| 3
| 3
| 6
| +2
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Finska ml. liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 81/82
|
| 34
| 17
| 20
| 37
| +8
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 7
| 8
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 82/83
|
| 33
| 14
| 36
| 50
| +23
| 20
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| +1
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 36
| 13
| 32
| 45
| +16
| 30
|
| 2
| 2
| 2
| 4
| -3
| 0
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 83/84
|
| 5
| 4
| 4
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 2
| 6
| 8
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 84/85
|
| 35
| 17
| 21
| 38
| -1
| 18
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| +2
| 5
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 85/86
|
| 30
| 17
| 31
| 48
| +15
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 85/86
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 23
| 31
| 54
| +1
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 0
| 4
| 4
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 35
| 25
| 35
| 60
| +46
| 24
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| -3
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 88/89
|
| 22
| 5
| 15
| 20
| +6
| 6
|
| 5
| 4
| 8
| 12
| +6
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 89/90
|
| 43
| 18
| 41
| 59
| +19
| 36
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| +2
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vita Hästen
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 33
| 15
| 23
| 38
|
| 34
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 91/92
|
| 40
| 14
| 18
| 32
| -14
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Alpska liga
| 92/93
|
| 29
| 20
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 92/93
|
| 15
| 13
| 13
| 26
|
| 2
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 93/94
|
| 46
| 12
| 23
| 35
| -7
| 32
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 12
| 33
| 45
| 0
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 95/96
|
| 34
| 10
| 21
| 31
| +10
| 40
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| -4
| 18
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 96/97
|
| 38
| 16
| 26
| 42
| +14
| 22
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| -3
| 4
|-
| HPK Hämeenlinna
| Evropska liga
| 97/98
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 97/98
|
| 21
| 4
| 10
| 14
| -6
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 738
| bgcolor="#7FFF00" | 304
| bgcolor="#7FFF00" | 480
| bgcolor="#7FFF00" | 784
| bgcolor="#7FFF00" | +137
| bgcolor="#7FFF00" | 489
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 43
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Hokejisti KooVee Tampere
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Olympiajoukkue
Hokejisti HC Vita Hästen
Hokejisti SHC Fassa
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami